Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Barcelona Open Banco Sabadell 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakousko-brazilský pár Alexander Peya a Bruno Soares, ten však vypadl již v prvním kole, když nestačil na dvojici Fabio Fognini a Jürgen Melzer.

Titul si připsali Nizozemec Jesse Huta Galung a Francouz Stéphane Robert, kteří sice prohráli v kvalifikaci, ale do soutěže se po odstoupení bratrů Bryanových dostali jako šťastní poražení. Trofej si odnesli po výhře dvakrát 6–3 nad pátým nasazeným párem Daniel Nestor a Nenad Zimonjić.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (odstoupili)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  David Marrero /  Fernando Verdasco (1. kolo)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić ''(finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Barcelona Open
ATP World Tour 2014